Mytingstjärn kan syfta på:
Mytingstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Mytingstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn